Look Sharp! (Joe Jackson), het debuutalbum van de Britse muzikant Joe Jackson
Look Sharp! (Roxette), het tweede studioalbum van het Zweedse duo Roxette